

Сипнево — гміна в Маковському повіті Мазовецького воєводства
 Сипнево — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сипнево — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Сипнево — село в гміні Ястрове Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Сипнево — село в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Сипнево — частина міста Познань в Великопольському воєводстві